Il doppio del torneo di tennis Città di Como Challenger 2006, facente parte dell'ATP Challenger Series, ha avuto come vincitori Jamie Delgado e Jamie Murray che hanno battuto in finale Victor Crivoi e Gabriel Moraru 6-2, 4-6, [10-7].

Teste di serie 

 Simone Bolelli /  Giorgio Galimberti (primo turno)
 Jamie Delgado /  Jamie Murray (Campioni)

 Francesco Aldi /  Leonardo Azzaro (quarti di finale)
 Juan Pablo Brzezicki /  Cristian Villagrán (quarti di finale)

Tabellone

Collegamenti esterni 

Città di Como Challenger 2006